Le Plus Vivant possible est un film dramatique belge écrit et réalisé par Delphine Girard et dont la sortie est prévue en 2023.

Synopsis 

Lors d'une soirée, Aly est agressée par Dary et demande l'aide de la police. C'est Anna que réceptionne l'appel. Par après, Dary se remet en question, Aly veut se refaire et Anna décide de restée impliquée.

Fiche technique 
 Titre original : Le Plus Vivant possible
 Réalisation : Delphine Girard 
 Scénario : Delphine Girard  
 Photographie : 
 Montage :  
 Musique : 
 Pays de production : Belgique
 Langue originale : français
 Format : couleur
 Genre : drame
 Durée : 
 Dates de sortie : Belgique :

Distribution 

 Veerle Baetens : Anna
 Anne Dorval : 
 Astrid Whettnall : 
 Guillaume Duhesme : Dary
 Selma Alaoui : Aly

Liens externes 
  
 

 
Film dramatique belge
Film en français
Premier long métrage
Film belge dont la sortie est prévue en 2023